Nummerord är ord uppbyggda av siffror och bokstäver. Nummerord kan användas för att förkorta långa ord eller för att göra ett meddelande delvis hemligt. Man kan alltså använda det för att "kryptera" ett meddelande. Många nummerord kräver viss fantasi och godtycklighet för att förstå, men när grunderna väl har satt sig brukar man i allmänhet förstå nummerord förhållandevis lätt.

Några nummerord som tex. GR8 kan fungera att uttala på minst två språk, tex. svenska (grotta) och engelska (great). Andra ord kan vara uppbyggda av två språks uttal. Ett exempel på det är 2AL1 som kan bli 2=to (eng), 1=ett(swe)så att ordet uttalat blir "toalett". 

Detta språk har även sedan många år använts på bilars nummerplåtar i USA, där det sedan länge gått att köpa en personlig text till sin bils registreringsskylt.

Uttal
De vanligaste uttalen i svenskan är:
 en, ett
 två
 tre
 fyra
 fem
 sex

Och på engelska:
 one
 two
 three
 four
 five
 six

Svenska nummerord
[engelska]
GR8=Grotta[great]
SK8=Skotta[skate]
L8=Lotta[Late]
R8=Råtta
LM1T=Element
2AL1=Toalett(2=to+al+1=ett)
M1=Mätt
X3M=Extrem[Extreme]
SP8=Spotta
F1=Fett
L1=Lätt, Ellen
 T1=Tätt
K8R=Kottar
1KLT=Enkelt
P8=Potta
1IK1=Etikett
V1=Vett
SV1=Svett
7KHUS=Sjukhus
1TLIG1=Äntligen
1C1TERA=Etcetera, alltså Etc.
JÄRN1=Järnet
1SAM=Ensam
J1S=Jens
J1Y=Jenny
FTER1=Efterrätt (även lite förkortning)
ST1=Stedt (efternamn), Sten
BALL1=Ballet, Ballen
NA10N=Nation
DONA10N=Donation
2L=Tvål
INTERN1=Internet

Engelska nummerord
[svenska]
GR8=Great[grotta]
SK8=Skate[skotta]
X3M=Extreme[Extrem]
L8=Late[Lotta]
INDIC8OR=Indicator
TRANSL8=Translate
DEB8=Debate
K8=Kate(name)
4EVER=Forever
F8=Fate
1-LINER=One-Liner(Vitsig replik)
U2B=Youtube 
W8=Whatta(What the ...)[Wait]
M8=Mate
SPECT8=Spectate
2QCK4U=Too Quick For You
4GET=Forget

Tyska nummerord
(Svenska översättning)
8UNG=Achtung (givakt!, lystring!)
W1-8=Weinacht (1=ein, 8=acht)(julafton)

Företag/Märken
SKOR1 = Scorett (Skobutik)
Q8 = Kuwait (Bensinmack)

Nummerplåtar
FREE4L=Freefall (Skydive Wanaka, New Zealand)

Se även
Leet
Internetslang

Ord